Catalpa est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :
 Catalpa, genre d'arbres originaire d'Amérique du Nord et d'Asie orientale, appartenant à la famille des Bignoniaceae.
 Catalpa, nom du navire baleinier américain qui servit à l'évasion de six Féniens, prisonniers politiques irlandais du bagne britannique de Fremantle, en Australie, en 1876.